La historia de la República de Nagorno-Karabaj (1915-1923) se refiere al período de transición a finales de la Primera Guerra Mundial de las provincias caucásicas del Imperio Ruso que incluyen Armenia, Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj. 

En 1918-1920 hubo una guerra librada por Azerbaiyán y Armenia por el territorio de Nagorno-Karabaj.

Véase también 
 Guerra Armenio-Azerí

Historia de Armenia
Historia de Azerbaiyán

en:History of Nagorno-Karabakh (1915–1923)